Ernst Carl Thelott (1760-1834),  peintre et graveur allemand ;
 Ernst Joseph Thelott (1802-1833), peintre allemand,  fils d'Ernst Carl ;
 Johann Andreas Thelott (1655-1734),  orfèvre, dessinateur et graveur allemand ;
 Karl Franz Joseph Thelott (1792-1830), peintre et graveur allemand, fils d'Ernst Carl.

Voir aussi